

Vieska nevű szlovák települések 
 Dunakisfalud
 Garammindszent, Ladomérmindszent településrésze
 Oszlánykisfalud, Besztercsény településrésze
 Somszeg, Vágmosóc településrésze
 Tótkisfalu
 Turóckisfalu, Stubnyafürdő településrésze

Hasonló települések, településrészek 
 Balogújfalu (Vieska nad Blhom)
 Barskisfalud (Vieska nad Žitavou)
 Beckókisfalu (Beckovská Vieska)
 Bezdédfalva (Vieska-Bezdedov)
 Gergelyfalva (Gregorova Vieska)
 Kisújfalu (Nová Vieska)
 Ladomérmindszent (Ladomerská Vieska)
 Sároskisfalu (Malá Vieska)